Беларуска висша лига () е лигата от най-високо ниво в беларуския футбол. Организиране е от Беларуската футболна асоциация. Броят на отборите през годините варира, като най-много са били 17, а най-малко – 12. През сезон 2017/18 броят на отборите, взели участие в лигата е 16. Всеки отбор играе по 2 пъти с всеки друг на разменено гостуване. На края на сезона класиралите се на последните две места отбори изпадат в Беларуската първа лига, а оттам се изкачват първите два. Шампионът на Висшата лига получава възможността да играе в груповата фаза на Шампионска лига като трябва да премине през три отбора в 6 мача. Вицешампионът и завършилият на трето място играят квалификации за влизане в груповата фаза на Лига Европа.

История 
Първенството е организирано през 1992. Първите участници са Динамо Минск, които са единственият беларуски отбор в Съветската Висша лига, 5 отбора от по-долните съветски дивизии и 10 отбора участвали в първенството на бившата Беларуска ССР.

Веднага след началото на първенството се взема решение да се промени съветският начин да се играе през лятото и се приема европейският начин – да се играе и през зимата. За да се осъществи това първият сезон е съкратен, като 16 отбора играят помежду си и свършнат през средата на лятото. Заради съкращението нито един отбор не изпада или не се изкачва от Първа лига. През сезон 1992/93 17 отбора участват в първенството, но от следващия сезон отново играят 16 клуба. През 1995 отново се приема начина да се играе през лятото, заради лошото време и състоянието на стадионите през студената зима и хладната пролет. Всеки сезон от 1996 насам се играе по този начин.

През първото десетилетие на 21 век броят на отбора се променя много пъти. През 2001 отборите са 14, но през 2003 отново са увеличени на 16. През 2005 след като два отбора се отказват преди началото на сезона лигата отново се състои от 14 отбора. Отборите стават 16 отново през 2008. Същата година се взима решението значително да се намалят отборите, като през 2009 отново са 14, а в началото на сезон 2010 стават 12. Сезон 2012 се играе с 11 отбора, заради изключването на Партизан Минск.

В ранните си години доминант в лигата е Динамо Минск, който печели първенствата от 1992 до 1995. През следващите 10 сезона 7 отбора завършват като шампиони на Беларуската висша лига – Славия-Мозир (1996, 2000), Динамо Минск (1997, 2004), Днепър Могильов (1998), БАТЕ Борисов (1999, 2002), Белшина Бобруйск (2001), ФК Гомел (2003), Шахтьор Солигорск (2005). От 2006 доминант в лигата е БАТЕ Борисов. Отборът печели първенствота от 2006 до 2016 и става първият беларуски клуб достигнал груповата фаза на Шампионската лига (2008 и 2011) и Лига Европа (2009 и 2010).

Членове за сезон 2012

Шампиони

Шампиони по клубове

Външни препратки 
 В сайта на Беларуската футболна асоциация (bff.by) 
 RSSSF.com
 football.by

Турнири по футбол
Футбол в Беларус